Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Stephanie Rehe che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 6–4, 6–7, 7–5.

Teste di serie

 Bonnie Gadusek (secondo turno)
 Assente
 Gabriela Sabatini (finale)
 Carling Bassett (semifinali)

 Mareen Louie (secondo turno)
 Kate Gompert (primo turno)
 Terry Phelps (secondo turno)
 Stephanie Rehe (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1985